Sami Niku (né le  à Haapavesi en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue actuellement au poste de défenseur avec les Canadiens de Montréal dans la LNH.

Biographie

Carrière en club 
Formé au JYP Jyväskylä, il commence sa carrière professionnelle en 2013-2014 avec leur académie en Mestis, le JYP-Akatemia. L'année suivante, il commence sa carrière dans la Liiga avec le JYP. Il est sélectionné au septième tour, en  position par les Jets de Winnipeg au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. 

Il remporte le trophée Eddie-Shore au terme de la saison 2017-2018 , remis chaque année au meilleur défenseur dans la Ligue américaine de hockey.

Le 3 avril 2018, il joue son premier match dans la LNH et marque son premier but en carrière dans une victoire de 5-4 contre les Canadiens de Montréal.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Canadiens de Montréal.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011  || JYP Jyväskylä U16 || Jr. C SM-sarja Q || 9|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || JYP Jyväskylä U16 || Jr. C SM-sarja || 25|| 1|| 5|| 6|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä U16 || Jr. C SM-sarja Q || 7|| 0|| 4|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä U16 || Jr. C SM-sarja || 14|| 1|| 8|| 9|| 4|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä U18 || Jr. B SM-sarja || 17|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || JYP Jyväskylä U17 || Jr. B2 SM-sarja || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 7|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2012-2013 || JYP Jyväskylä U18 || Jr. B SM-sarja || 3|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || JYP Jyväskylä U20 || Jr. A SM-liiga || 30|| 0|| 8|| 8|| 22|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 ||JYP Jyväskylä U18 || Jr. B SM-sarja || 1|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || JYP Jyväskylä U20 || Jr. A SM-liiga || 20|| 4|| 10|| 14|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || JYP-Akatemia || Mestis || 30|| 0|| 3|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || JYP-Akatemia || Mestis || 39|| 3|| 22|| 25|| 24|| 6|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
| 2014-2015 ||JYP Jyväskylä || Liiga || 12|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || JYP Jyväskylä || Liiga ||38 ||4 ||7 ||11 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || JYP-Akatemia || Mestis || 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || JYP Jyväskylä || Liiga ||59 ||5 ||22 ||27 ||26 || 15|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2017-2018 || Moose du Manitoba || LAH ||76 ||16 ||38 ||54 ||30 || 9|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2017-2018 || Jets de Winnipeg || LNH ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Moose du Manitoba || LAH ||20 ||3 ||9 ||12 ||14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Jets de Winnipeg || LNH ||30 ||1 ||3 ||4 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Moose du Manitoba || LAH ||18 ||3 ||11 ||14 ||12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 17 ||0 ||5 ||5 ||12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Jets de Winnipeg || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Canadiens de Montréal  || LNH || 13 || 0 || 6 || 6 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Rocket de Laval || LAH || 36 || 2 || 11 || 13 || 14 || 15 || 0 || 11 || 11 || 10
|-

| 67 || 2 || 14 || 16 || 24 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2011-2012 || align="left"|International-Jr U16 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1|| align="left"|  
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde moins de 17 ans || 5|| 1|| 1|| 2|| 4|| || align="left"| 
|-
| 2012-2013 || align="left"|International-Jr U17 || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| -4|| align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| -3|| align="left"| Sixième place
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U18 || 20|| 3|| 5|| 8|| 6|| || align="left"|  
|- 
| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"| Septième place 
|- 
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U20 || 24|| 3|| 5|| 8|| 6|| +7|| align="left"|  
|-
| 2015-2016 || align="left"|International-Jr U20 || 8|| 1|| 2|| 3|| 6|| +3||

Références 

Naissance en octobre 1996
Naissance à Haapavesi
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Jets de Winnipeg
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Rocket de Laval